Ettringen – comune del circondario della Bassa Algovia (Baviera)
 Ettringen – comune del circondario rurale di Mayen-Coblenza (Renania-Palatinato)